Page [pejdž nebo páž] (angl. páže; stránka) znamená:

místní název
 Page (Arizona) – město v USA
 Page County – 2 okresy v USA

příjmení
 Bettie Page (1923–2008) – americká modelka
 Elliot Page (* 1987) – kanadský herec
 Frederick Handley Page (1885–1962) – britský podnikatel a letecký konstruktér
 Geneviève Pageová (* 1927) – francouzská herečka
 Geraldine Page (1924–1987) – americká divadelní a filmová herečka
 James Patrick „Jimmy“ Page (* 1944) – anglický kytarista
 Lawrence Edward „Larry“ Page (* 1973) – americký podnikatel
 Patti Page (1927–2013) – americká zpěvačka
 Peter le Page Renouf (1822–1897) – britský egyptolog
 Robin Page (1932–2015) – britský malíř
 Sam Page (* 1976) – americký herec
 Tim Page (1944–2022) – britský fotograf

jiné
 Page and Plant – britská rocková skupina
 Page Up a Page Down – klávesy počítače

Související články 
 Pager (rozcestník)

Rozcestníky - příjmení